Eerste klasse (1905/1906) był 11. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Union St-Gilloise.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1905 w Belgii
1905 w piłce nożnej
1906 w Belgii
1906 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii